Knosp ist der Familienname folgender Personen:
 Erwin Knosp (* 1961), deutscher Ringer
 Josef Knosp (1891–1953), Salzburger Landtagsabgeordneter und Nationalratsabgeordneter
 Martin Knosp (* 1959), deutscher Ringer
 Rudolf Knosp (1820–1897), deutscher Chemie-Unternehmer